Physena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Physena ingår i familjen Physenaceae. 

Physena är enda släktet i familjen Physenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Physena